Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 988 dans le monde.

 Route nationale 988 en Belgique
  dans certains départements, en France